Hilt ist der Familienname folgender Personen:
 Balz Hilt (1921–1997), Schweizer Galerist
 Caspar Hilt (1765–1829), deutscher Jurist
 Carl Hilt (1835–1888), deutscher Bergbauingenieur
 Odd Hilt (1915–1986), norwegischer Bildhauer
 Peter Hilt (* 1942), neuseeländischer Ministerpräsident
Siehe auch:
 Hild
 Hildt